Peiling kan betekenen:
 een opiniepeiling
 een dieptepeiling, elektronisch of met een dieplood of slaggaard
 een opsporing door middel van een radiorichtingzoeker
 peiling (richting), een richtingbepaling van een kenbaar punt of hemellichaam voor navigatiedoeleinden
 een synoniem voor detectie
 iets/iemand "in de peiling" houden betekent: iets/iemand in de gaten houden